Михаил Павлович Багас  (род. 20 декабря 1985, Дурлешть, Молдова) — молдавский общественный деятель, учредитель общественной организации «Город без маршруток», председатель Ассоциации украинцев Республики Молдова «Impreuna».

Образование 
Окончил лицей им. Антиоха Кантемира, имеет 2 высших незавершённых образования в Техническом Университете Молдовы и в Славянском Университете Республики Молдова, высшее образования по специальности «Бизнес и администрирование» и «Международные отношения: евроинтеграция» (магистратура) в университете IMI-NOVA.

Город без маршруток 
Волонтёрское движение «Город без маршруток: Водители помогают пешеходам» основано Михаилом Багасом в июле 2014 года во время транспортного коллапса в Кишиневе, возникшего из-за забастовки водителей маршрутных такси. В 2017 году движение обрело официальный статус в виде общественной организации «Oraşul fără Maxi-Taxi» — «Город без маршруток» (ГБМ). За время своего существования организация провела сотни мероприятий, направленных на улучшение экологической, социальной и экономической ситуации в Кишиневе.

На базе общественной организации создано добровольное гражданское подразделение быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях — «Echipa Voluntara de Interventie GBM» и благотворительное сообщество «ГБМ Помощь». Под руководством Михаила Багаса, группа волонтёров «Echipa Voluntara de Interventie GBM» участвовала в ликвидации последствий снегопадов, оказывала помощь спасателям при пожаре на складах в Кишиневе и при взрыве жилого дома на Рышкановке в 2018 году. За свою деятельность волонтёры организации неоднократно были награждены почетными грамотами и дипломами от различных государственных структур, а в 2018 году были признаны лучшей волонтёрской организацией по версии Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Республики Молдова.

Благотворительная группа «ГБМ Помощь» регулярно организовывает сбор помощи для многодетных семей, детских домов, школьных и дошкольных учреждений, приютов для животных, одиноких пенсионеров и людей с особыми потребностями.

К июлю 2019 года ГБМ насчитывает более 63000 участников.

Профессиональная деятельность 
 2004—2006 — водитель большегрузного автомобиля в PAOLO-TRANSPORT SRL, Молдова, Кишинев.
 2006—2007 — коммерческий агент в компании-производителе продуктов питания BS & Distributia SRL, Молдова, Кишинев.
 2008—2009 — администратор ресторана Roses Concessions, США, Аллентаун.
 2010—2013 — коммерческий директор хлебозавода Stapinul Mesei SRL, Молдова, Бельцы.
 2013—2014 — коммерческий директор завода по производству стройматериалов Izoplast SRL, Молдова, Кишинев.
 2016—2019 — предприниматель, учредитель компании Kurtos SRL.
 2017—2018 — главный инспектор по проверке исполнения решений Муниципального Совета и примара города Кишинева, руководитель антикризисного штаба.
В 2019 году назначен на должность вице-директора по маркетингу в муниципальном предприятии Autosalubritate.

Политическая деятельность 
 2007—2008 — член Партии Коммунистов Республики Молдова.
 2013—2015 — генеральный секретариат Либерально-Демократической Партии Молдовы, глава департамента по работе с национальными меньшинствами.
На Выборах примара Кишинева (2019) балотировался на должность муниципального советника в качестве независимого кандидата, но не прошел избирательный порог.

С 2013 года Михаил Багас регулярно выступает на телевидении, комментируя политические и социальные события в Молдове и Украине. В 2017 году организовал поездку молдавских журналистов в зону вооруженного конфликта на востоке Украины.

Суд с Ионом Чебаном 
20 февраля в анонимном Telegram-канале, где в преддверии выборов публиковались частная переписка и документы личного характера известных людей, появилась аудиозапись, на которой, как утверждают авторы канала, доверенное лицо муниципального советника Иона Чебана вымогает у представителя застройщика €50 тыс. за прекращение протестов против строительства. В тот же день Михаил Багас сделал перепост новости на своей странице в Facebook.

Вскоре после этого Ион Чебан подал исковое заявление в суд, требуя взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 1 лея. По состоянию на июль 2019 года дело находится в процессе рассмотрения судом города Кишинева.

Семья 
Не женат. Отец — Павел Багас, фермер, владелец небольшой транспортной компании. Мать, Галина Багас — работник торговли.

Примечания 
 В 2003 году вследствие дорожно-транспортного происшествия получил множественные телесные повреждения, что повлекло нарушение опорно-двигательного аппарата. Является инвалидом II группы.
 В 2015 году был оштрафован за публичное прослушивание песни «Путин — Хуйло».
 Регулярно практикует зимнее плавание с сообществом моржей.
 Обладатель водительского удостоверения всех категорий.

Источники и ссылки 

Политики Молдавии